Castelli puede referirse a:

Personas 
 Juan Castelli (Músico) (n. 2000), Músico Independiente.
 Ángela Castelli (1794-1876), patriota argentina.
 Anna Castelli Ferrieri (1918-2006),  arquitecta, urbanista y diseñadora italiana.
 Benedetto Castelli (1577-1643), monje, matemático y físico italiano.
 Carlo Luigi Castelli (1790-1860), militar italiano e ilustre prócer de la independencia de Venezuela.
 Giuseppe Castelli (1871-1943), obispo católico italiano.
 Giuseppe Castelli (1907-1942), atleta italiano.
 Henri Castelli (n. 1978), actor y modelo brasileño.
 Juan José Antonio Castelli (1764-1812), abogado y político de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
 Jorge Castelli (1946-2007), entrenador de fútbol argentino.
 Jorge Ramón Castelli (n. 1956), entrenador de fútbol uruguayo.
 Malva Castelli, actriz de teatro argentina.
 María Paula Castelli (n. 1972), jugadora de hockey sobre césped argentina ya retirada.
 Marissa Castelli (n. 1990), deportista estadounidense que compite en patinaje artístico.
 Néstor Rubén Castelli (n. 1929), militar argentino perteneciente al Ejército Argentino.
 Pedro Castelli (1796-1839), militar argentino.

Miscelánea 
 Castelli, localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Castelli, localidad de la provincia del Chubut (Argentina).
 Castelli, municipio de la región de los Abruzos (Italia).
 Castelli y Castelli romani, variedades de uva.
 Juan José Castelli, ciudad de la provincia del Chaco (Argentina).
 Partido de Castelli, división administrativa de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Villa Castelli, localidad de la provincia de La Rioja (Argentina).